Sitar je lahko:
 sitar, lutnja z dolgim ploskim vratom, razširjena zlasti v Indiji 
 sitar, muslimansko žensko pokrivalo
 Sitar, priimek več znanih ljudi